Millville peut se référer à :

Toponymes

Canada 
 Millville, un village du comté d'York, à l'ouest du Nouveau-Brunswick.
 , un hameau de Terre-Neuve-et-Labrador.
 , une communauté du comté de Kings, en Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 Millville, census-designated place située en Californie ;
 Millville, une ville du comté de Sussex, dans l'État du Delaware ;
 Millville, une ville du comté de Clayton, en Iowa ;
 Millville, une ville dans l’État du Massachusetts ;
 Millville, une ville dans l’État du Minnesota ;
 Millville, une city du comté de Cumberland, dans l'État du New Jersey ;
 Millville, ville située en Ohio ;
 Millville, borough du comté de Columbia, en Pennsylvanie ;
 Millville, une ville du comté de Cache, dans l'Utah.

Homonymie de toponyme